Hrđavica, selo u Mađarskoj, pripada Jankovcu
Rđavica (Surdulica, Srbija), selo u Srbiji